Cerkiew św. Mikołaja Dobrego w Kijowie
 Cerkiew św. Mikołaja na Nabrzeżu
 Monaster św. Mikołaja na Słupie w Kijowie
 Sobór św. Mikołaja w Kijowie
 Cerkiew św. Mikołaja Prytyska
 Cerkiew św. Mikołaja w Kijowie (ul. Nabereżno-Chreszczatyćka)